«Vuelve» puede referirse a:

 Vuelve (1998), álbum de Ricky Martin;
 Vuelve (1998), canción de Ricky Martin (:w:en);
 Vuelve (2003), canción de Mai Meneses;
 Vuelve (2005), canción de Reik;
 Vuelve (2006), canción de la Oreja de Van Gogh;
 Vuelve (n/d), canción de Shakira;
 Vuelve (n/d), canción de El canto del loco;
 Vuelve (2010), álbum de Luis Enrique Ascoy;
 Vuelve (2003), canción de Luis Miguel;
 Vuelve (1993), canción de Alux Nahual;
 Vuelve (1983), canción de Gonzalo;
 Vuelve (1983), canción de Los Chicos de Puerto Rico;
 Vuelve (1983), canción de Manolo Otero;
 Vuelve (1986), canción de Chayanne;
 Vuelve (1986), canción de Pablo Abraira;
 Vuelve (2012), canción de C-Kan en colaboración con MC Davo,
 Vuelve (2015), canción de Juan Magán, Paulina Rubio, DCS y Wisin.
 Vuelve (2017), canción de Daddy Yankee con Bad Bunny.
 Vuelve (2018), canción de Sebastián Yatra.